Rempujo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Aegilops neglecta; o
 el nombre común de la planta Aegilops triuncialis.